

События 
 Московские послы по дороге в Испанию, ко двору Карла, впервые посетили Англию.
 Шарль де Бурбон переходит на сторону Карла V.
 1524—1525 — Поход Франциска I в Италию.
 Присоединение к Бранденбургу Фербеллина.
 1524—1525 — Великая крестьянская война в Германии.
 Лето — Крестьянское восстание в ландграфстве Штюлинген. Октябрь — Восстанием охвачен район Верхнего Рейна и Южного Шварцвальда. Пропаганда Мюнцера и его сторонников. Ноябрь — Восстание в Брегской долине. 13 декабря — Разгром отряда крестьян в Брегской долине.
 Крупные волнения пражского бюргерства под лозунгами Реформации.
 Восстание горнорабочих в словацких городах. Управление вместо Фуггеров передано королевским чиновникам.
 Мятеж османского наместника в Египте Ахмада-Паши.
 1524—1576 — Шах Ирана Тахмасп I.
 В поисках морского прохода из Тихого океана в Атлантический Кортес пересек Центральную Америку.
 1524—1526 — Две испанские экспедиции Диего де Альмагро (1470?-1538) вдоль западного побережья Южной Америки.
 Великим князем Василием III основан Новодевичий монастырь.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1524 году
 17 марта — Диего де Ланда Кальдерон, третий епископ Юкатана, исследователь цивилизации Майя.
 Камоэнс, Луис де — португальский поэт, живший в XVI веке, автор поэмы «Лузиады».
 Ронсар, Пьер де — знаменитый французский поэт XVI века, возглавлял объединение «Плеяда», проповедовавшее обогащение национальной поэзии изучением греческой и римской литератур.
 Селим II — одиннадцатый султан Османской империи, правил в 1566—1574, сын султана Сулеймана І «Великолепного» и Роксоланы.
 Фарнезе, Оттавио герцог Пармы и Пьяченцы из рода Фарнезе, второй герцог ди Кастро.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1524 году
 5 января — Марулич, Марко — хорватский средневековый поэт и гуманист, известный как «отец хорватского ренессанса» и «отец хорватской литературы».
 23 мая — Исмаил I — шахиншах Азербайджана и Персии, основатель династии Сефевидов, классик азербайджанской литературы и поэзии.
 12 июня — Веласкес де Куэльяр, Диего — испанский конкистадор, завоеватель Кубы.
 20 июля — Клод Французская — королева Франции с 1 января 1515, жена короля Франциска I, старшая дочь его предшественника Людовика XII и Анны Бретонской, герцогиня Бретани.
 30 ноября — Эцио Аудиторе да Фиренце — главный персонаж видеоигр «Assassin’s Creed II», «Assassin’s Creed: Brotherhood» и «Assassin's Creed: Revelations».
 24 декабря — Васко да Гама — португальский мореплаватель, известен как первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию (род.1469).
 Гольбейн, Ганс Старший — немецкий живописец. Он был старшим в известной семье художников, к которой принадлежали его брат Зигмунд и сыновья Амброзиус и Ганс Гольбейн Младший.
 Пьетро Перуджино — итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель умбрийской школы.

См. также